Библиотека Тюбингенского университета () — главная библиотека Тюбингенского университета, одного из крупнейших и наиболее известных университетов земли Баден-Вюртемберг, Германия.

В библиотеке работали Герман Курц, Адальберт фон Келлер, Роберт фон Моль и Рудольф фон Рот.

После основания университета в 1477 году библиотека располагалась в так называемом Sapienzhaus, позже её перенесли в Alte Aula, бывшее главное здание университета, затем — в замок Хоэнтюбинген. Самое старое здание библиотеки на её нынешнем месте расположения (официально часть архитектурно-культурного наследия города) было построено в 1912 году; архитектором был Поль Бонац. Основная библиотека расположена в центре университетского квартала Тюбингена, к востоку от старого города, недалеко от большинства университетских зданий факультетов гуманитарных и социальных наук.

Второй филиал библиотеки находится на окраине Тюбингена, в Morgenstelle, где расположены факультеты медицины и естественных наук.

В 1776 библиотека насчитывала 15 000 экземпляров; к 1822 это число увеличилось до 60 000, к 1912 — до 514 000, а к 1963 — до 1 204 000. На сегодняшний день общий фонд составляет примерно 3,4 миллиона экземпляров.

В 2008 году бюджет составлял чуть более 9 миллионов евро, количество сотрудников — 128 человек. Около 340 000 человек, что более чем в три раза превышает население города Тюбинген, были зарегистрированы в качестве пользователей (библиотекой могут пользоваться не только студенты университета, но любой житель Баден-Вюртемберга).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Тюбингенский университет
Тюбингенский университет
Библиотеки Баден-Вюртемберга